Adriana Aparecida da Silva (Cruzeiro, 22 de julho de 1981) é uma corredora brasileira de longa distância, bicampeã pan-americana da maratona.

Integrando a delegação que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México, ganhou a medalha de ouro na maratona com a marca de 2:36:37, batendo o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Reprisou a vitória em Toronto 2015, onde chegou originalmente em segundo lugar mas herdou a medalha de ouro após a vencedora original, Gladys Tejeda, do Peru, ser eliminada por testar positivo para o diurético furosemida – substância banida pela WADA por ser usada para mascarar outros tipos de drogas –  e teve sua medalha cassada pela ODEPA. Seu tempo na prova, 2:35.40, também é novo recorde pan-americano.

Detém o recorde brasileiro e sul-americano na maratona, com a marca de 2:29:17 conquistada em Tóquio (Japão) em 26/02/2012. 

Em 2012 foi a única brasileira a competir na maratona olímpica, em Londres, marcando 2:33:15 e terminando na 47ª colocação. 

Atualmente é a corredora brasileira com o melhor índice na maratona para disputar os Jogos Olímpicos Rio 2016,  com 2:35:28, marca conquistada na Maratona de Nagoya (Japão) em 08/03/2015. Em 17/04/2016 ela melhorou esse índice, correndo a Maratona de Hamburgo em 2:31:23.

Melhores marcas pessoais

Ver também
Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015
Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2011

Ligações externas
Perfil na IAAF

Maratonistas de São Paulo
Atletas olímpicos do Brasil
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Atletas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Naturais de Cruzeiro (São Paulo)
Atletas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2011
Medalhistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos
Atletas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2015
Vencedores da Prova Rústica Tiradentes